Iwo to:
 Iwo – imię męskie pochodzenia germańskiego (ewentualnie celtyckiego)
 Iwo – miasto w południowo-zachodniej Nigerii